Ранчо Дос Ерманос има више значења:

 Ранчо Дос Ерманос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос, Ерманос Карденас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос, Ранчо Санта Амелија (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Атил), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Дос Ерманос (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику